Хан Пхиль Хва (, 21 января 1942) — северокорейская конькобежка, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родилась в 1942 году в Нампхо. В 1964 году стала обладательницей серебряной медали Олимпийских игр в Инсбруке. В 1965 году заняла 5-е место на чемпионате мира. В 1966 году на чемпионате мира в классическом многоборье стала 3-ей на дистанции 3000 м, однако в общем зачёте в итоге оказалась лишь 6-й. В 1972 году приняла участие в Олимпийских игр в Саппоро, но медалей не завоевала.

Ссылки 
 

Конькобежцы КНДР
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года